I due sergenti, film italien réalisé par Eugenio Perego, sorti en 1913 au cinéma. 
 I due sergenti, film italien réalisé par Guido Brignone, sorti en 1922 au cinéma. 
 I due sergenti, film italien réalisé par Enrico Guazzoni, sorti en 1936 au cinéma. 
 I due sergenti, film italien réalisé par Carlo Alberto Chiesa, sorti en 1951 au cinéma.